N800 peut faire référence à :
 Nokia N800, une tablette du fabricant finlandais Nokia ;
 Route nationale française 800 reliant Cherbourg-Octeville à Agneaux.

Homonymie